Verglasung ist
 die Einbindung hochradioaktiver flüssiger Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in eine auslaugresistente Glasmatrix. Siehe Verglasungsanlage und HAW-Verglasung
 das Verschließen einer Öffnung mit Glas. Siehe Verglasung (Bauteil)